Possum je český název pro několik rodů vačnatců z různých čeledí:

 Tarsipes, například possum medosavý
 Hemibelideus, například possum černoocasý
 Petropseudes
 Pseudocheirus, například possum Herbertův
 Pseudochirops

 Někdy i pro druh kuskus šupinoocasý (Wyulda squamicaudata)

Související články 
 Possumovití